Калмахелидзе — фамилия. Известные носители:
 Калмахелидзе, Гиви Дмитриевич (род. 1941) — российский график, живописец, заслуженный художник РФ (1986), народный художник РФ (1993).
 Калмахелидзе, Михаил (род. 1973) — грузинский футболист.
 Калмахелидзе, Хатуна (род. 1979) — грузинский государственный деятель

Примечания